Patrick O’Malley ist der Name folgender Personen:

* Patrick O’Malley (Politiker, 1943) (1943–2021), irischer Politiker
 Patrick O’Malley (Politiker, 1950) (* 1950), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Seán Patrick O’Malley (* 1944), römisch-katholischer Kardinal